Playa del Puntal puede referirse a:

En España 
 Playa del Puntal, en el municipio de Ribamontán al Mar, provincia de Cantabria.
 Playa del Puntal, en el municipio de Villaviciosa, provincia de Asturias.